Боровы́х — русская фамилия. Известные носители:

 
 Боровых, Галина Олимпиевна (1952—2011) — врач-кардиолог, организатор здравоохранения.
 Боровых, Иван Александрович — народный комиссар пищевой промышленности КазССР вряд март 1938 г. — апрель 1938 г.